Сезон 2009-10 е най-успешния в историята на ФК Интер, поради спечелването на т. нар. златен требъл (Копа Италия, Серия А и Шампионска лига).

Настоящ състав

Техническо ръководство 

 Спонсор: Пирели
 Екипи: Найк

Ключови дати 
 29 юни 2009 г.: Диего Милито подписва четири годишен договор с клуба.
 1 юли 2009 г.: Тиаго Мота подписва четири годишен договор с клуба.
 20 юли 2009 г.: Лусио подписва тригодишен договор с клуба.
 27 юли 2009 г.: Самюел Ето'о подписва пет годишен договор с клуба.
 28 август 2009 г.: Уесли Снайдер подписва четири годишен договор с клуба.
 4 януари 2010 г.: Горан Пандев подписва четири годишен договор с клуба.
 5 май 2010 г.: Интер печели Копа Италия.
 16 май 2010 г.: Интер печели Серия А.
 22 май 2010 г.: Интер печели Шампионска лига.

Серия А

Шампионска лига

Групова фаза

1/8 финали

1/4 финали

1/2 полуфинали

Финал

Купа на Италия

Суперкупа на Италия

Виж Още 

ФК Интер по сезон
Футболни отбори през сезон 2009/10